Steve Rogers puede referirse a:
 Steve Rogers, también conocido como Capitán América, un personaje ficticio de Marvel Comics.
Steve Rogers (Universo cinematográfico de Marvel)
Stephen H. Rogers, (nacido en 1930), embajador estadounidense.
Stephen Rogers (político) (nacido en 1942), político canadiense.
Steve Rogers (beisbolista), (nacido en 1949), jugador de béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos.
Steve Rogers (corredor) (nacido en 1953), jugador de fútbol americano.
Steve Rogers (liga de rugby) (1954-2006), futbolista y administrador de la liga de rugby australiana.
Steven S. Rogers (nacido c. 1959), fundador del Experimento de ébano.
Steve Rogers (baloncesto) (nacido en 1968), exjugador de baloncesto estadounidense.
Steven Rogers (guionista) (fl. 1990s – 2010s), guionista estadounidense.
Steve Rogers, un personaje de Trailer Park Boys.